ESNA – agenzia di stampa
 Esna – località dell'Egitto